Morningside (Maryland), een plaats in Maryland
 Morningside (Neil Diamond), een nummer van Neil Diamond uit 1974